

Astronautica 
Europa – vettore dell'European Launcher Development Organisation

Astronomia 
52 Europa – grande asteroide della fascia principale
Europa – satellite naturale di Giove

Cinema 
 Europa – film del 1991 diretto da Lars von Trier
 Europa – film del 2021 diretto da Haider Rashid

Geografia e toponimi 
 Europa – continente della Terra
 Europa – una delle Isole sparse nell'Oceano Indiano
 Europa – quartiere di Roma, meglio noto come EUR
 Europa – quartiere di Grosseto
 Europa – zona del quartiere fiorentino di Gavinana

Mitologia greca 
 Europa – principessa fenicia rapita da Zeus e madre di Minosse, Radamanto e Sarpedonte
 Europa – figlia di Oceano e di Teti e madre di Dodone avuto da Zeus
 Europa – seconda moglie di Foroneo e ritenuta una delle madri di Niobe
 Europa – figlia del gigante Tizio e madre dell'Argonauta Eufemo avuto da Poseidone
 Europa – figlia di Laodico, fu una vergine Ateniese mandata a Creta come vittima sacrificale del Minotauro 
 Europa – un epiteto di Demetra
 Europa – una delle mogli di Danao e madre di Amimone, Automata, Agave e Scaea. Oppure figlia di Nilo e madre di tutte le Danaidi

Musica 
 Europa – etichetta discografica tedesca
 Europa – brano di Carlos Santana del 1976
 Europa – album di Jimi Tenor del 1995
 Europa – album dei Covenant del 1998

Navi 
 Europa – nave appoggio idrovolanti e sommergibili della Regia Marina
 Europa – transatlantico tedesco

Altro 
 Europa – inno nazionale del Kosovo
 Europa – tipo di carattere
 Europa – portale ufficiale dell'Unione europea
 Europa – quotidiano organo di stampa del Partito Democratico, già organo di stampa de La Margherita
 Europa – imbarcazione a vela
 Europa – fermata della metropolitana di Brescia

Pagine correlate 
Europe (disambigua)

Altri progetti